Wissberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Wissberg (bergstopp i Schweiz, Graubünden), 
 Wissberg (bergstopp i Schweiz, Obwalden),